ГК «Москабельмет» — российская компания по производству кабельной продукции. В 2003 г. ЗАО «Москабельмет» было реорганизовано в группу компаний «Москабельмет» с учреждением дочерних обществ по видам производства. ЗАО «Москабельмет» выполняет функцию головной компании.

Является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции в России.

Руководство 
С 1992 года предприятие называется ЗАО «Москабельмет» со 100-% частным капиталом. В 2003 году предприятие реорганизовано в группу компаний «Москабельмет». ЗАО «Москабельмет» выполняет функцию головной компании.

Ключевые фигуры:
 Портнов Михаил Константинович — президент группы компаний «Москабельмет»
 Ревзин Николай Иосифович — вице-президент группы компаний «Москабельмет»
 Моряков Павел Валерьевич — генеральный директор ЗАО «Москабельмет»

Структура компании 
В 2002—2003 годах решением общего собрания акционеров было начато преобразование ЗАО «Москабельмет» в группу компаний с учреждением дочерних Обществ по видам производства:
 1993 год — ООО «Элкат»
 1999 год — ДЮСШ
 1999 год — ЗАО «Москабель-Фуджикура»
 2001 год — ООО «Скандинавский центр здоровья»
 2002 год — ООО «СЦЗ-Фитнес»
 2002 год — ООО «Вуд Технолоджи»
 2002 год — ООО «Москабель-Эмаль»
 2002 год — ООО «Москабель-Обмоточные провода»
 2002 год — ООО «Завод Москабель»
 2003 год — ООО «Москабель-ЦветМет»
 2003 год — ООО «Москабель-Сервис»
 2004 год — НОУ «УПЦ „МКМ“»
 2005 год — ООО «Москабель-Техноцентр»
 2005 год — Ресторан «Натали»
 2007 год — ЗАО «Воротынский энергоремонтный завод»
 2008 год — ЗАО «Москабель — Электрозавод»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Элкат — информация об ООО «Элкат» (г. Москва)
 «Москабель-Электрозавод» удвоил объём выпуска продукции в 2011 году
 ОАО «ФСК ЕЭС» И ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компании Москвы
Электротехнические компании России